Wołkowce – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Wołkowce –  wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Wołkowce –  wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim